Janusz Zalewski (1903–1944) – żeglarz
 Janusz Zalewski (1914–1943) – „Chinek”, cichociemny
 Janusz Maciej Zalewski (1925–1970) – teoretyk muzyki
 Janusz Zalewski (ur. 1949) – informatyk, pisarz i tłumacz